Wielobój drużynowy kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 rozegrany został 9 sierpnia w hali Rio Olympic Arena. Mistrzostwo olimpijskie wywalczyła reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Drugie miejsce zajęła Rosja, a trzecie Chiny.

Terminarz 
Czas BRT (UTC−03:00)

Zakwalifikowane drużyny 
  Stany Zjednoczone
  Chiny
  Rosja
  Wielka Brytania
  Brazylia
  Niemcy
  Japonia
  Holandia

Wyniki

Przypisy 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016